Ah, Wilderness! (toneelstuk), een toneelstuk van Eugene O'Neill
Ah, Wilderness! (film), een film van Clarence Brown